La línea 222 es una línea de transporte suburbana que une Montevideo con la ciudad de Parque del Plata, ubicada en el departamento de Canelones. Es operada por la empresa COETC. Desde sus inicios esta línea, al igual que la 221 fue operada por la ex cooperativa Raincoop.

Historia 
En sus inicios, a dicha cooperativa se le brindan permisos "provisorios y revocables" para esta línea, la cual duró operativa durante 1 año y en el 1995 se le suspendieron dichos permisos. Diez años después, en el año 2005, volvió a la actividad renovándose sus permisos, funcionando hasta el año 2016, año en el que se dio la disolución de la ex Raincoop, pero pocos días después se le adjudicó esta línea a COETC, quedando operativa definitivamente.

Recorridos 

Ida
Terminal Baltasar Brum
 Río Branco
 Galicia
 Julio Herrera y Obes
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Eduardo Víctor Haedo
 Avenida Italia
 Avenida Ingeniero Luis Giannasttasio
 Ruta Interbalnearia
 Calle 20
 Avenida General Artigas
 Avenida Mario Ferreira
 Las Violetas
 Avenida Brigadier General Lavalleja
 Tomás Berreta
 Blanes
 Rambla General José Artigas
 Avenida Brigadier General Lavalleja
 República Argentina
 Calle X1
 Calle 41 
 República Argentina
 Avenida del Plata, hasta Calle 42
Terminal Parque del Plata

Vuelta
Terminal Parque del Plata
 Avenida del Plata
 República Argentina
 Avenida Brigadier General Lavalleja
 Tomás Berreta
 Blanes
 Rambla General José Artigas
 Avenida Brigadier General Lavalleja
 Las Violetas
 Avenida Mario Ferreira
 Diagonal Este
 Avenida General Artigas
 Trébol
 Ruta 11
 Ruta Interbalnearia
 Avenida Ingeniero Luis Giannasttasio
 Avenida Italia
 Doctor Salvador Ferrer Serra
 Martín C. Martínez
 Avenida Uruguay
 Ciudadela
 Rambla Franklin Delano Rooselvelt
 Galicia 
 Terminal Baltasar Brum

Paradas 

Ida

Código de parada	Calle
 
 7247	Andén 14
 7067	Río Negro
 7069	Yaguarón
 7066	Minas
 7065	Daniel Fernández Crespo
 6709	Plaza Líber Seregni
 6708	Acevedo Díaz
 6471	Presidente Batlle
 6472	Luis Sambucetti
 6455	Doctor José Brito Foresti
 6464	Doctor Francisco Simón
 6463	Bulevar José Batlle y Ordóñez
 6475	Avenida Mariscal Francisco Solano López
 6468	Mariscala
 6466	Hipólito Yrigoyen
 2141	Plaza Sandino
 6474	Almirón
 6458	Avenida Bolivia
 6459	Bolonia
 6460	Cooper
 6462	Doctor Eduardo Blanco Acevedo
 6467	Lido
 6457	Rafael Barradas
 6353	Pasando El Puente Ya
 6307	Armenia
 6306	Arizona
 6333	Géant
 6319	Avenida A La Playa
 6354	Avenida Racine
 6362	Sena km. 18
 6327	Ecuador
 6366	Calle A Frente A Tuyutí
 7165	Calcagno
 7167	km. 20 Viviendas 
 7169	Radar
 6885	km. 21.200
 6870	Cementerio De Mascotas
 6887	Km. 22
 6917	Parada Pozo
 6922	Repecho Higueras
 6889	Camino los Horneros
 6856	BCA Solymar
 6872	Centro De Rebajas
 6930	Transformador UTE
 6915	Avenida Márquez Castro
 6874	Colinas De Solymar
 6878	El Palmar
 6850	Acodike Km. 28.500
 7614	San Cristóbal
 6883	Avenida Pérez Buttler
 6868	Ruta A Pando
 6891	Km. 29.800
 6893	Km. 30
 6895	Km. 30.300 Calle 
 6852	Autódromo
 7436	Ibicuy
 6858	Calle 33
 6897	Km. 34 Peaje
 6899	Km. 34.500
 6901	Km. 35 Venus
 6876	El Avión
 6920	Avda. de los Pinos 
 6880	Entrada Km. 36.200
 6903	Km. 37 Noguera
 6866	Calle Colón
 6905	Km. 38
 6926	Ruta N.º 87 Arco Salinas
 6907	Km. 38.500 Escuela
 6928	Solis
 6854	Avenida del Mar
 6864	Calle Ámbar
 6909	Km. 40.800
 6860	Calle 7 Km. 41.300
 6881	Fortín Santa Rosa
 6911	Km. 42.500
 6913	Km. 44
 6862	Delmira Agustini Liceo
 7281	Km. 45 Tienda Inglesa
 6509	Circunvalación
 6940	Calle 24
 6946	Ciudad De Montevideo
 6942	Roger Balet
 6944	Diagonal Sur
 6710	Calle 6
 6712	Mario Ferreira
 7039	Calle 1 B
 7049	Calle 3 B
 7041	Calle A
 7043	Calle B
 7053	Avenida Central
 7574	Calle C (Los Paraísos)
 7045	Calle D
 7047	Calle E
 7051	Calle F
 6964	General Lavalleja
 7282	Calle 3 Las Rosas
 6833	Calle 5
 7283	Calle 7 Los Nardos
 7284	Calle 9 Las Margaritas
 7285	Calle 11 Las Madres
 6831	Calle 13 Los Junquillos
 6841	Calle 15 Los Jacintos
 6837	Calle 17 Las Glicinas
 6835	Calle 19 Las Fresas
 6843	Los Fresnos
 6839	Calle 23 Los Claveles
 7286	Avenida Argentina
 7287	Calle 27 Las Amapolas
 7575	Blanes
 7576	Calle 27 Las Amapolas
 7577	Calle D
 7578	Calle E
 7289	50 Metros
 7579	Calle G
 7290	Ruta Interbalnearia
 7695	República Argentina 
 6423	Calle R1
 6425	Calle S
 6427	Calle U
 6429	Calle 33 / W
 6431	Calle P / Calle X1 

Vuelta
 
 6432	Avenida Argentina
 6430	Calle W / Calle O
 6428	Calle U
 6426	Calle S
 6424	Calle R1
 7293	Ruta Interbalnearia
 7695	República Argentina 
 7581	Calle G
 7294	50 Metros
 7582	Calle E
 7583	Calle D
 7287	Calle 27. Las Amapolas
 7575	Blanes
 7576	Calle 27. Las Amapolas
 7584	Avda Argentina
 6840	Calle 23. Los Claveles
 6844	Los Fresnos
 6836	Calle 19 Las Fresas
 6838	Calle 17 Las Glicinas
 6842	Calle 15 Los Jacintos
 6832	Calle 13 Los Junquillos
 7297	Calle 11 Madreselva
 7298	Calle 9 Las Margaritas
 7299	Calle 7 Los Nardos
 6834	Calle 5
 7300	Calle 3 Las Rosas
 7052	Calle F
 7048	Calle E
 7046	Calle D
 7301	Calle C
 7054	Avenida Central
 7044	Calle B
 7042	Calle A
 7050	Calle 3 B
 7040	Calle 1 B
 6713	Mario Ferreira
 6711	Calle 6
 6945	República Federativa Del Brasil
 6943	Roger Balet
 6947	Ciudad De Montevideo
 6941	Calle 24
 6510	Circunvalación
 6863	Delmira Agustini Liceo
 7302	Delmira Agustini
 6914	Km. 44
 6912	Km. 42.500
 6882	Fortín Santa Rosa
 6861	Calle 7 Km. 41.300
 6910	Km. 40.800
 6865	Calle Ámbar
 6855	Avenida del Mar
 6929	Solis
 6908	Km. 38.500 Escuela
 6927	Ruta N.º 87 Arco Salinas
 6867	Km 38
 7585	Colon
 6904	Km. 37 Noguera
 6921	Avenida de los Pinos 
 6877	El Avión
 6902	Km. 35 Venus
 6900	Km. 34.500
 6898	Km. 34 Peaje
 6859	Calle 33
 6925	Río Negro Km 31
 6853	Autódromo
 6896	Km. 30.300 
 6894	Km. 30
 7615	Km 29.500
 6892	Km. 29.800
 6869	Ruta Pando
 6884	Avenida Pérez Buttler
 6851	Acodike Km. 28.500
 6879	El Palmar
 6875	Colinas De Solymar
 6916	Avenida Márquez Castro
 6931	Transformador UTE
 6873	Centro De Rebajas
 6857	BCA Solymar
 6890	Km. 24 La Tahona
 6923	Repecho Higueras
 6918	Parada Pozo
 6888	Km. 22
 6871	Cementerio De Mascotas
 6886	Km. 21.200
 7170	Radar
 7168	km. 20 Viviendas 
 7166	Calcagno
 6367	Venezuela
 7310	Ceibo
 6328	Ecuador
 6363	Sena km. 18
 6355	Racine
 6320	Avenida A La Playa
 6334	Géant
 7311	Arizona
 7312	Armenia
 6477	Rafael Barradas
 6489	Lido
 6496	Santa Mónica
 6483	Cooper
 6479	Bolonia
 6478	Avenida Bolivia
 6498	Sepee
 6476	Doctor Alejandro Gallinal
 6487	Hipólito Yrigoyen
 6491	Mataojo
 6482	Comercio
 6488	Bulevar José Batlle Y Ordóñez
 6485	Doctor Francisco Simón
 6480 Hospital de Clínicas
 6495	Presidente Berro
 6734	Duvimioso Terra
 6733	Joaquín Requena
 7200	Defensa
 7199	Arenal Grande
 7203	Minas
 7201	Ejido
 7205	Rondeau
 7204	Río Branco
 7206	Ciudadela
 7316	Terminal Baltasar Brum

Barrios servidos 

El 222 pasa por: Centro, Cordón, Tres Cruces, La Blanqueada, Malvín, Malvín Norte, Parque Rivera, Carrasco, Carrasco Norte, Barra de Carrasco, Parque Rooselvelt, Parque Carrasco, Solymar, Montes de Solymar, El Pinar, Rincón del Pinar, Neptunia, Pinamar, Salinas, Marindia, Fortín de Santa Rosa, Villa Argentina, Atlántida, Las Toscas, Barrio La Llanada, Barrio Centro, Parque del Plata Sur, Parque del Plata Norte hasta Barrio el Paso.

Referencias 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa online oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://www.coetc.com/

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo